Maksymilian Stanisław Ryłło (ur. 1802, zm. 1848) – jezuita 
 Maksymilian Ryłło (ur. 1715, zm. 1793) – biskup greckokatolicki